Die Ivory Coast International 2018 im Badminton fanden vom 21. Juni bis zum 24. Juni 2018 in Abidjan statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Misha Zilberman (zurückgezogen)
 Adam Mendrek (Finale)
 Maxime Moreels (Halbfinale)
 Bahaedeen Ahmad Alshannik (2. Runde)
 Jonathan Persson (Viertelfinale)
 Felix Burestedt (2. Runde)
 Luis Ramón Garrido (Champion)
 Emmanuel Donkor (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Dorcas Ajoke Adesokan (Champion)
 Ogar Siamupangila (Halbfinale)

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste
 Godwin Olofua / Anuoluwapo Juwon Opeyori (Champions)
 Habeeb Temitope Bello / Usman Ayo Isiaq (Viertelfinale)

Endrunde

Damendoppel

Setzliste
 Evelyn Siamupangila / Ogar Siamupangila (Champions)
 Nogona Celine Bakayoko / Aïcha Laurene N'Dia (Finale)

Endrunde

Mixed

Setzliste
 Misha Zilberman / Svetlana Zilberman (zurückgezogen)
 Clement Krobakpo / Dorcas Ajoke Adesokan (Champions)

Endrunde

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=AE2A6068-6AFE-4E9C-9670-3699B1AA0F60

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Abidjan